Кубик може да се отнася за съкратено наименование на някои мерни единици, като:

 Кубичен метър
 Кубичен сантиметър
 Кубичен милиметър

Вижте също 
 Куб
 Кубрик